Nizas kan syfta på:
 Nizas, Gers
 Nizas, Hérault